Niemcy:
 Zwingenberg – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Bergstraße
 Zwingenberg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Neckar-Odenwald
 Zwingenberg – zamek